Ministério da Indústria e Comércio (Portugal) — antigo ministério português
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços — Brasil

Desambiguações de política